Илезское сельское поселение — сельское поселение в составе Тарногского района Вологодской области.

Центр — село Илезский Погост.

География 
Расположено на северо-востоке района. Граничит:
 на западе с Тарногским сельским поселением,
 на юге с Маркушевским сельским поселением,
 на востоке с Нюксенским сельским поселением Нюксенского района,
 на севере с Архангельской областью.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В состав сельского поселения вошёл Илезский сельсовет.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Илезского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входят 19 населённых пунктов, в том числе
16 деревень,
2 посёлка,
1 село.

Примечания 

Муниципальные образования Тарногского района
Сельские поселения Вологодской области